Krčevine est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Krčevine, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krčevine, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krčevine, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krčevine, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
Krčevine, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krčevine, un village situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
Donje Krčevine
Gornje Krčevine